Belcher může být:

 Belcherovy ostrovy – souostroví v Nunavutu v Kanadě
 vodnář Belcherův – mořský jedovatý had z čeledi korálovcovitých

příjmení
 Edward Belcher (1799–1877) – britský námořní důstojník, hydrograf a objevitel